Tetrabromid se može odnositi na:

Silicijum tetrabromid, SiBr4
Telur tetrabromid, TeBr4
Titanijum tetrabromid, TiBr4
Ugljen tetrabromid, CBr4